Perșe Travnea (în ) este un sat în comuna Rozdilna din raionul Rozdilna, regiunea Odesa, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Perșe Travnea era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de ucraineană (%).

Note 

Perșe Travnea, Rozdilna, Rozdilna, Odesa
Perșe Travnea, Rozdilna, Rozdilna, Odesa
Perșe Travnea, Rozdilna, Rozdilna, Odesa